«Любимая» — название фильмов:
* «Любимая» — советский художественный фильм 1965 года, снят по мотивам романа Н. Погодина «Янтарное ожерелье».
 «Любимая» (хинди Kurbaan, дословный перевод: Жертва) — мелодрама, снятая в Болливуде и вышедшая в прокат в Индии в 1991 году.
 «Любимая» (англ. Beloved) — американский кинофильм 1998 года с Опрой Уинфри в главной роли, основанный на одноименном романе Тони Моррисон 1987 года.
 «Любимая»fr — документальный фильм 2007 года Арно Деплешена.

См. также 
 Любимые (фильм)